Sans autre précision, Léon Tolstoï fait généralement référence à l'écrivain russe né en 1828.

Sciences et techniques 
 (2810) Léon Tolstoï est un astéroïde de la ceinture principale.

Culture et société 
 Léon Tolstoï est un film soviéto-tchécoslovaque de 1984.
 Portrait de Léon Tolstoï est un tableau peint par Ilia Répine en 1887.

Anthroponyme 

 Léon Tolstoï (1828-1910), de son nom complet Лев Николаевич Толсто́й / Lev Nikolaïevitch Tolstoï, un écrivain russe ;
 Léon Tolstoï (1869-1945), de son nom complet Лев Льво́вич Толсто́й / Lev Lvovitch Tolstoï, un écrivain et artiste russe, fils du précédent.

Tolstoï,Léon